Кубок Шпенглера 1991 — 65-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1991 року. Переможцем став московський клуб ЦСКА (Москва).

Календар

Таблиця

Фінал 

Команда усіх зірок
 Воротар: Геофф Сарджент (Канада)
 Захисники: Петер Андерссон («Мальме») — Ігор Кравчук (ЦСКА)
 Нападники: Пол Лавейсс (Канада) — Фреді Лютхі (Лугано) — Андрій Коваленко (ЦСКА)

Див. також 
 1991 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1991
1991 у хокеї з шайбою
1991 у швейцарському спорті